Томас Уэнтуорт, 1-й граф Страффорд (; 13 апреля 1593 — 12 мая 1641) — государственный деятель Англии. Сторонник английского короля Карла I в его конфликте с парламентом во время Английской революции.

Биография 
Родился в Лондоне, в семье, чьи корни происходили из Йоркшира. Образование получил в колледже св. Иоанна в Кембридже.

В 1611 году был посвящён в рыцари и женился на леди Маргарет, дочери Фрэнсиса Клиффорда, 4-го графа Камберленда.

В 1614 году представлял Йоркшир в «запутанном парламенте». Являлся противником короля Якова I, а также ближайшего помощника короля Джорджа Вильерса, 1-го герцога Бэкингема.

В 1622 году жена Уэнтуорта Маргарет умерла. Вскоре он женился на Арабелле Холл, дочери Джона Холлиса, 1-го графа Клэр, сестре видного деятеля оппозиции королю и будущей английской революции Дензила Холлиса.

После смерти Якова I (март 1625) и воцарения Карла I Томас Уэнтуорт вновь был избран в парламент от Йоркшира.

После убийства герцога Бэкингема (август 1628) карьера Томаса Уэнтуорта пошла вверх. С 1629 года он стал одним из двух ближайших советников короля, вторым был архиепископ Кентерберийский Уильям Лод.

В 1632 году он был назначен Лордом-лейтенантом Ирландии. На этом посту он вёл достаточно жёсткую политику, что привело к росту недовольства в Ирландии, а также к усилению его критики в Англии.

Герцог Ормонд стал главным помощником Уэнтуорта в Ирландии. Для подрыва влияния местного католического дворянства они планировали изъять в пользу короны обширные земли, принадлежащие католической церкви. В конечном счёте их планам не суждено было сбыться, — недовольство ирландцев новой властью привело к восстанию 1640 года. Уэнтуорт был отозван в Англию для участия в Епископской войне, а Ирландию возглавил герцог Ормонд.

Тем не менее, жёсткий подход в управлении привёл к некоторым улучшениям и укрепил королевскую власть в Ирландии. При нём таможенные сборы выросли с 25 000 фунтов в 1633—1634 до 57 000 в 1637—1638 годах.

Возвращение в Англию 
Пока Томас Уэнтуорт управлял Ирландией, недовольство им среди английской знати росло. В это время Англия была на грани банкротства из-за очередной войны в Шотландии, между парламентом и королём назревал серьёзный конфликт, приведший в конечном счёте к революции и казни короля.

К этому времени Карл I правил долгое время единолично, не созывая парламента. Недовольные королём стали объединяться и собрали значительные силы, оспаривая многие решения монарха.

По возвращении в Англию Уэнтуорт был назначен командующим английскими войсками и представлен к ордену Подвязки. В самый важный момент он заболел и не смог оказать должную поддержку королю. В результате Карл I вынужден был поддаться требованиям оппозиции на большом совете пэров и объявить о созыве парламента, который впоследствии восстал против короля.

Одним из первых требований созванного в ноябре 1640 года парламента была отставка Томаса Уэнтуорта и отстранение его от власти. Вопреки чему Карл I пообещал всецело защищать его. Для своей защиты перед парламентом Уэнтуорт прибыл лично, но был тут же арестован и отправлен в Тауэр. Он был обвинён в государственной измене. Однако в долгих судебных слушаниях обвинителям не удалось полностью доказать его вину. Постепенно этот процесс превратился в состязание короля и оппозиции за распределение власти между ними. В глазах оппозиции Томас Уэнтуорт стал неким символом абсолютизма; и этот символ во что бы то ни стало нужно было уничтожить. Это было время, когда даже один из судей Уэнтуорта, Оливер Сент-Джон, имея в виду королевского фаворита, мог произнести: «Никогда не считалось жестоким или умышленным нарушением правил, если нужно было убить лису или волка».

С XIV века в Англии существовала практика, по которой парламент мог признать лицо или группу лиц виновными в государственной измене и лишить обвиняемых всех прав без судебного разбирательства и предоставления каких-либо доказательств. После такого признания виновным в государственной измене, осуждённого, как правило, казнили, а всё его имущество переходило казне.

13 апреля Палата общин 204 голосами за против 59 приняла решение о виновности Уэнтуорта в государственной измене в соответствии с биллем об опале. После палаты общин должна была проголосовать Палата лордов, членом которой был и Томас Уэнтуорт, 1-й граф Страффорд. Король рассматривал возможность силой захватить парламент и Тауэр и освободить Уэнтуорта, но армейский заговор был раскрыт и Палата лордов проголосовала за виновность графа. Для окончательного принятия решения о виновности в измене требовалась подпись короля, но раскрытие заговора поставило под вопрос безопасность и самого Карла I и его семьи. В парламенте звучали обвинения в адрес короля в косвенном участии в преступлениях Уэнтуорта.

Признание виновности фактически означало смертный приговор для старейшего сторонника короля. Карл I сильно колебался, но пойти против парламента означало в тех обстоятельствах поставить под угрозу существование монархии. Король созвал епископов для того, чтобы спросить совета, но их мнения разделились: одни советовали нарушить данное им обещание защищать Уэнтуорта и не идти на открытый конфликт с парламентом; другие считали, что король не имеет права нарушать данное им слово. Томас Уэнтуорт, сознавая, в какую ситуацию попал король, направил ему письмо, в котором освобождал Карла I от всех обязательств и сообщал, что он готов умереть, дабы избежать больших жертв, к которым может привести противостояние с парламентом. Карл I подписал указ о виновности Уэнтуорта 10 мая, заметив: «положение моего лорда Страффорда счастливее, чем моё».

Казнь и последствия 
Уэнтуорт был казнён через два дня на Тауэр-Хилл в присутствии 200 000 горожан. Перед казнью он был благословлён архиепископом Уильямом Лодом, вторым важнейшим советником короля, который в то время также содержался в Тауэре.

Известия о казни Томаса Уэнтуорта привели к восстанию в Ирландии. К несчастью для короля, и в самой Англии казнь этого вельможи не успокоила волнений, наоборот, данные события повели лишь к ожесточению сторон и к дальнейшей эскалации конфликта между королём и парламентом.

Когда, спустя 8 лет, король Карл I был приговорён к смерти, среди его последних слов были и слова о том, что Господь допустил его казнь из-за того, что он подписал закон, согласно которому Уэнтуорт отправился на плаху.

В 1688 году приговор был посмертно отменён. Старший сын Томаса Уэнтуорта от Арабеллы Холлс смог наследовать титул графа Страффорда.

Семья 
Томас Уэнтуорт был женат три раза.
 Маргарет Клиффорд (ум. 1622)
 Арабелла Холлс (ум. в октябре 1631) — от второй жены у Уэнтуорта было двое детей
 С Элизабет Родос свадьба состоялась в октябре 1632 года, в последнем браке у них было по крайней мере двое детей, Томас и Маргарет. Последняя супруга Уэнтуорта дожила до 1688, несмотря на казнь мужа, парламент не преследовал её и её детей.

Примечания

Ссылки 
 The Act for the attainder of Thomas Wentworth, 1st Earl of Strafford
 Wentworth Graduate College of the University of York, named in honor of Thomas Wentworth

Литература 
 Wedgwood, C. V. Thomas Wentworth, 1st Earl of Strafford. — 1st ed. — 1961. — A paperback reprint was published in London in 2000: ISBN 1-84212-081-6.
 The Political World of Thomas Wentworth, Earl of Strafford, a collection of essays. / Ed.: J. F. Merritt. — ISBN 0-521-52199-8
 Abbott, Jacob. Charles I, Makers of History Series. —  and : Harper and Brothers, 1876.

Выпускники Кембриджского университета
Военачальники Англии
Государственные деятели Англии
Графы Стаффорд
Фавориты английских королей
Лорды-наместники Ирландии
Казнённые в Англии при Стюартах
Главные шерифы Йоркшира